Rishiri - wyspa w Japonii, w prefekturze Hokkaido
Rishiri - miasto w Japonii, na wyspie Rishiri
Rishiri - powiat w Japonii, na wyspie Rishiri
Rishiri - góra wulkaniczna w Japonii, na wyspie Rishiri
Port lotniczy Rishiri - port lotniczy położony na wyspie Rishiri